Анатолий Евгеньевич Иванов:
 Иванов, Анатолий Евгеньевич (род. 1936) — российский историк.
 Иванов, Анатолий Евгеньевич (1939—1996) — украинский кинорежиссёр и сценарист.